Посёлок имени Воро́вского — посёлок городского типа в Богородском городском округе Московской области России.

Расположен на юге района вдоль Носовихинского шоссе. Ближайшие железнодорожные станции — платформа «43 км» и станция Храпуново.

История 
До 1940 года посёлок входил в состав Есинского сельсовета. 16 июля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР населённый пункт при торфоразработках имени Горького был отнесён к категории рабочих посёлков с присвоением наименования «посёлок имени Воровского» в честь Вацлава Вацлавовича Воровского.

В советское время местное торфопредприятие было названо именем Максима Горького. На торфопредприятии с 1890-х по 1960-е была узкоколейная железная дорога.

С 1 января 2006 года до 5 июня 2018 года образовывал одноимённое муниципальное образование (городское поселение имени Воровского площадью 52,51 км²) как единственный населённый пункт в его составе в рамках Ногинского муниципального района.

Главой поселения 4 сентября 2005 года был избран, а 11 октября 2009 и 14 сентября 2014 года был переизбран Александр Иванович Радченко.

Посёлок сильно пострадал в июле 2001 года от урагана и 29 июля 2010 года от лесного пожара: полностью сгорели 15 домов.

Население

Археология 
В 5 км севернее железнодорожной платформы «43 км» находится археологическая стоянка Маслово болото-8, а также стоянки Маслово болото-5 и Маслово болото-7. Стоянки Маслово болото-5 и Маслово болото-7 относятся к субнеолитической льяловской культуре, стоянка Маслово Болото-8 относится к позднему этапу дьяковской культуры раннего железного века и к началу средневековья.

Примечания

Ссылки 

 Неофициальный портал
 Общественный совет посёлка им. Воровского
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Московской области
 ОКАТО

Населённые пункты Богородского городского округа
Посёлки городского типа Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2018 году
Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Ногинского района